Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat al circuit de Österreichring el 16 d'agost del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 23. 357

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 28. 318 (a la volta 31)

Referències 
 

Àustria
1987